«Этимологи́ческий слова́рь ру́сского языка́» () — самый объёмный на данный момент этимологический словарь русского языка. Был составлен в 1938—1950 годах российским и немецким учёным Максом Фасмером на немецком языке. Переведён на русский язык и дополнен в 1959—1961 годах О. Н. Трубачёвым.

История создания 
Идея создать подобный словарь появилась ещё в 1910-х годах, однако систематическая работа над словарём, по признанию самого автора, началась в 1938 году. Работа над словарём осложнялась правящим в Германии нацистским режимом, декларировавшим второсортность любой культуры кроме немецкой. Кроме того, значительный объём собранного материала был уничтожен во время союзнических бомбардировок Германии. Первый выпуск словаря был опубликован лишь в 1950 году в Берлине. Издание словаря закончено в 1958 году в Гейдельберге . Объём словаря, на создание которого ушло 20 лет, составил почти  статей.

В 1960-х годах словарь был переведён на русский язык известным советским этимологом О. Н. Трубачёвым (издан в 1964—1973 годах), который также составил дополнения к словарю.

Состав 
В печатном виде на русском языке словарь существует как четырёхтомник:

 Том 1: А — Д (около 4000 слов).
 Том 2: Е — Муж (более 4500 слов).
 Том 3: Муза — Сят (около 5500 слов).
 Том 4: Т — Ящур (около 4500 слов).

Библиография

Немецкие издания 
 Vasmer M., Russisches etymologisches Wörterbuch. 3 Bd. — Heidelberg: Carl Winter; Universitätsverlag, 1953—1958. — Bd. I: A—K. — 1953. — xliii, 712 s. + Bd. II: L—Ssuda. — 1955. — iii, 712 s. + Bd. III: Sta—Ÿ. — 1958. — vii, 697 s. — (Indogermanische Bibliothek herausgegeben von Hans Krahe, Abteilung 1, Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher., Reihe 2, Wörterbücher)
 Vasmer M., Russisches etymologisches Wörterbuch. 3 Bd. — 2., unveränd. Aufl.— Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH, 1976—1980. — Bd. 1: A—K. — 1976. — XLVII, 712 s. + Bd. 2: L—Ssuda. — 1979. — 712 s. + Bd. 3: Sta—Ÿ. — 1980. — VII, 697 s. — (Indogermanische Bibliothek, 2. Reihe: Wörterbücher). — ISBN 3-533-00665-4, ISBN 3-533-00666-2, ISBN 3-533-00667-0
 Vasmer M., Russisches etymologisches Wörterbuch. 3 Bd. — 3., unveränd. Aufl.— Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH, 2008—2017. — Bd. I: A—K. — 2012. — 712 s. + Bd. II: L—Ssuda. — 2017. — 712 s. + Bd. III: Sta—Ÿ. — 2008. — 697 s. — (Indogermanische Bibliothek, 2. Reihe: Wörterbücher). — ISBN 978-3-8253-0665-6, ISBN 978-3-8253-0666-3, ISBN 978-3-8253-0667-0

1-е русское издание

2-е русское издание

3-е русское издание

4-е русское издание

Примечания

Ссылки 
 Этимологический онлайн-словарь Макса Фасмера  на lexicography.online
 Словарь онлайн  на vasmer.lexicography.online
 
 Этимологический словарь русского языка М. Фасмера  (DjVu)
 Аникин А. Е. Омрачённый юбилей  // Троицкий вариант — Наука, 17.05.2018

Этимологические словари
Словари русского языка